Курбаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курбаки — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Курбаки — деревня в Ростовском районе Ярославской области.